Erik Petersen est un nom porté notamment par les personnalités suivantes :

Dans le domaine sportif 
 Erik Petersen (1939-), rameur danois
 Erik Petersen, footballeur danois

Dans le domaine artistique 
 Erik Petersen, acteur danois
 Erik Petersen, musicien, fondateur du band Mischief Brew